Okręty US Navy o nazwie USS "Kane", pochodzącej od oficera medycznego Elisha Kenta Kane`a:

 Pierwszy "Kane" (DD-235) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1920-1946.
 Drugi "Kane" (T-AGS-27) wszedł do służby w 1965, został skreślony z listy okrętów w 2001 i przekazany Turcji.

Kane